Klingbeil ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Klingbeil (1936–2023), deutscher Maler, Bildhauer und Objektkünstler
 Irmgard Klingbeil (1935–2019), deutsche Politikerin (CDU)
 Jörg Klingbeil (* 1950), deutscher Datenschutzexperte
 Karsten Klingbeil (1925–2016), Bauträger der früheren West-Berliner Klingbeil-Gruppe und Künstler
 Lars Klingbeil (* 1978), deutscher Politiker (SPD)
 René Klingbeil (* 1981), deutscher Fußballspieler